Італійське прізвище
 Роберто Чекон (, * 28 грудня 1971, Джемона-дель-Фріулі, Італія) — італійський стрибун на лижах з трампліна, згодом тренер з цього виду спорту.
 Андреа Чекон (, * 18 липня 1970, Джемона-дель-Фріулі) — італійський лижний двоборець у 1992-2001. Також змагався у стрибках з трампліну на Зимових Олімпійських іграх 1994 в Ліллегаммері
Топоніми
 Чекон (або Шаконь) — річка в Росії, протікає в Краснодарському краї